Дэвис, Дуайт (): Дэвис, Дуайт (род. 1949) — американский баскетболист.
 Дэвис, Дуайт Филли (1879—1945) — американский политик и спортсмен.